Карауш, Василе — молдавский футболист, полузащитник. 
 Карауш, Григорий Семёнович — передовик советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.